Rio da Vargem kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Riacho da Vargem (periodiskt vattendrag i Brasilien, Bahia), 
 Rio da Várzea (vattendrag i Brasilien, Bahia), 
 Rio da Vargem (periodiskt vattendrag), Bahia, 
 Rio da Vargem (vattendrag), Paraná, 
 Ribeirão da Vargem, vattendrag, Santa Catarina, 
 Rio Mourão, vattendrag, Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar